Сан Рафаел де Ариба има више значења:

 Сан Рафаел де Ариба (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел де Ариба (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел де Ариба (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику